Raised on Radio — девятый студийный альбом американской группы Journey, выпущенный в феврале 1986 года.

Об альбоме
После ошеломительного успеха двух предыдущих альбомов группы Стив Перри решил взять работу над новым диском в свои руки. Вследствие этого, состав группы претерпел изменения: ещё перед началом работы был уволен Росс Вэлори, а затем, после нескольких сессий, и Стив Смит был вынужден уйти. Вэлори был заменён на Боба Глоба, а место барабанщика занял Ларри Ландин, когда-то игравший с Элвисом Пресли, причём, как это ни странно, все изменения происходили без согласия менеджера и остальных участников группы. Продюсер тоже был уволен, его кресло занял сам Перри. Имя будущего альбома тоже изменилось: изначально планировалось назвать его «Freedom», однако Перри настоял на концептуальном «Raised On Radio», отражавшем его чувства к эпохе расцвета радиовещания. Нил Шон и Джонатан Кейн снова были против, однако это ни на что не повлияло — Перри был неуклонен в своём решении.

Диск получился во многом похожим на сольник Перри Street Talk, вышедший двумя годами ранее — более мягкое звучание, более форматные песни. Большинство фанатов и музыкальных критиков считали, что влияние Перри во многом способствовало невысокому успеху альбома в сравнении с предыдущими (4 место в национальном чарте и лишь два миллиона проданных копий), однако синглы с альбома имели немалый успех: Be Good to Yourself занял 9 место, I’ll Be Alright Without You — 14, а Suzanne и Girl Can’t Help It добрались до 17 позиции.

Список композиций

Участники записи 
 Neal Schon — гитара, бэк-вокал; клавишные (трек 10), гитарный синтезатор
 Steve Perry — вокал, продюсер
 Jonathan Cain — клавишные, бэк-вокал
 Randy Jackson — бас-гитара, бэк-вокал
 Larrie Londin — ударные, перкуссия
 Bob Glaub — бас-гитара (треки 2, 10 и 11).
 Steve Smith — ударные (треки 2, 10 и 11).
 Mike Baird — ударные (треки 12 и 13) (записи с концертного тура 1986 года)
 Dan Hull — саксофон (треки 2 и 7), губная гармошка (трек 7)
 Steve Minkins — перкуссия (трек 3)

Альбомы Journey
Альбомы Columbia Records